Betzenberg bezeichnet

 Betzenberg, Berg, 285 m, und Stadtteil in der kreisfreien Stadt Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Betzenberg, umgangssprachliche Bezeichnung für das Fritz-Walter-Stadion bei Betzenberg, kreisfreie Stadt Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Betzenberg (Schönbuch), 499,5 m, Berg im Waldgebiet und Naturpark Schönbuch bei Waldenbuch, Landkreis Böblingen und Neuenhaus, Stadt Aichtal, Esslingen, beide in Baden-Württemberg
 Betzenberg (Birgland), Dorf der Gemeinde Birgland, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

Siehe auch:
 Petzenberg
 Pitzenberg